Liste complète des montagnes de Serbie.

La plus grande partie de la Serbie centrale et du Kosovo est couverte de montagnes basses ou moyennes. Au centre, à l'ouest et au sud-ouest du pays, elles appartiennent aux Alpes dinariques ; à l'est, elles appartiennent aux Carpates, aux monts du Grand Balkan et aux Monts Rhodopes.

Référence 

 
Liste en rapport avec la Serbie